Enslein ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Enslein (1870–1952), österreichischer Pädagoge und Politiker (SPÖ)
 Karl Enslein (1849–1907), österreichischer Musiker und Komponist